Натуральне число 935
 935 рік до нашої ери
 935 рік нашої ери